Sixt von Armin ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Sixt von Armin (1851–1936), deutscher General der Infanterie
 Hans-Heinrich Sixt von Armin (1890–1952), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Sixt-von-Armin-Kaserne in Wetzlar, benannt nach Friedrich Sixt von Armin